The Original Soundtrack (band), een Nederlandse gelegenheidsband bestaande uit leden van Krezip, Green Lizard en Wealthy beggar. 
The Original Soundtrack (radioprogramma), een Belgisch radioprogramma over filmmuziek op Klara. 
The Original Soundtrack (10cc), een album van de band 10cc.